Dance Hall – film del 1929 diretto da Melville W. Brown
Dance Hall – film del 1941 diretto da Irving Pichel
Ragazze inquiete (Dance Hall) – film del 1950 diretto da Charles Crichton